Faisons les fous peut faire référence à :
 Faisons les fous (), film américain réalisé par Jack Hively sorti en 1948. ;
 Faisons les fous, roman de Stanislas-André Steeman, publié en 1961.